

Géographie 
 La palud est un toponyme se rattachant à un marécage.

France 
 Le Palud est un ruisseau de Charente-Maritime.
 la chapelle Sainte-Anne-la-Palud est une église et un village de Plonévez-Porzay (Finistère), lieu célèbre de pèlerinage.

Localités 
 Châtillon-la-Palud est une commune française de l’Ain.
 Lapalud est une commune française du Vaucluse.
 La Palud-sur-Verdon est une commune française des Alpes-de-Haute-Provence.
 Paulx (Palud en breton)  est une commune française de la Loire-Atlantique.
 Saint-Hilaire-la-Palud est une commune française des Deux-Sèvres.
 Saint-Pierre-la-Palud est une commune française du Rhône.

Suisse 
 Place de la Palud à Lausanne.

Histoire 
 Convention de La Palud (Cent-Jours).

Médecine 
 Le paludisme est une parasitose, maladie transmise par un moustique.

Patronyme

 Hervé Palud (1953-), est un acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Jessica Palud, (1982-),  est une réalisatrice française ;
 Xavier Palud (1970-), est un réalisateur et scénariste français ;
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France